Divizia A (1935/1936) – 24. sezon najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Rumunii. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów, grając systemem kołowym. Tytuł obroniła drużyna Ripensia Timișoara. Tytuł króla strzelców zdobył Stefan Barbu, który w barwach klubu CFR București strzelił 23 gole.

Tabela końcowa

Baraż o utrzymanie 
 ILSA Timișoara – Universitatea Kluż 1:4, 0:1

Przypisy

Bibliografia 
 

1935 w piłce nożnej
1936 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rumunii
1935 w Rumunii
1936 w Rumunii